Via eller VIA har flere betydninger:

 Via er latinsk/romersk og betyder vej.

Efternavn 
 Angela Via - sanger og sangskriver
 Elizabeth Jane Via - Amerikansk sagfører
 Hunter Via (født 1976) - Amerikansk film editor

Videnskab og teknologi 
 MOS Technology 6522 - Versatile Interface Adapter
 Via (elektronik) - en elektrisk ledende lodret gennemgående (lodde)ø i printplader og mikrochips
 VIA Technologies - en Taiwanesisk producent af elektronik
 Virtual Interface Adapter - en dataprotokol
 Virtual Interface Architecture - en datanet standard anvendt i højydelsescomputere

Transport 
 VIA var ICAO koden for Viasa
 VIA Metropolitan Transit - San Antonio, Texas, USA
 VIA Rail eller VIA Rail Canada - en togoperator
 Vienna International Airport - Lufthavn i Wien

Andet 
 VIA University College - professionshøjskole
 Tidsskriftet Via - California State Automobile Association's rejsetidsskrift
 Via Foundation - Nadace Via, en nonprofit organisation med base i Prag, Tjekkiske Republik
 Et brand af instant coffee lavet at Starbucks

Se også 
 Viadukt - en slags bro
 Vias, Hérault - en commune i Hérault département i Frankrig